Fonográf, hang rögzítésére és visszajátszására alkalmas eszköz, Thomas Edison találmánya (1877)
 Fonográf. magyar rockegyüttes
 Fonográf I., az együttes 1974-es bemutatkozó albuma